

Presentación previa 
Karol Beck y Michal Mertiňák son los campeones defensores, eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año. 

 Martin Emmrich y  Andreas Siljeström ganaron el título tras derrotar en la final  Błażej Koniusz y  Mateusz Kowalczyk.

Cabeza de serie 

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (Primera ronda)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Primera ronda)

<ol start=3>
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Primera ronda)
 ''' Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bérgamo 2015